Dyche ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Lindsay Dyche (1857–1915), US-amerikanischer Taxidermist, Naturforscher und Professor
 Sean Dyche (* 1971), englischer Fußballspieler und -trainer